Rótulo puede referirse:
 al rótulo luminoso, el cartel o anuncio iluminado artificialmente;
 al rótulo de neón, el anuncio o letrero formado por tubos de neón fluorescente;
 al rótulo de cine o rótulo fílmico; la banda de presentación de una película;
 al rótulo bibliográfico o tejuelo; la etiqueta pegada en el lomo de un libro, que sirve para su identificación y localización en una biblioteca.

Enlaces externos